

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Orj“ beginnt.

Orj 



Orja 
 Orjabinskaja, Jelena Sergejewna (* 1994), russische Ruderin

Orji 
 Orji, Ebere (* 1992), nigerianische Fußballspielerin
 Orji, Keturah (* 1996), US-amerikanische Leichtathletin
 Orji, Rita, nigerianisch-kanadische Informatikerin
 Orji, Yvonne (* 1983), nigerianisch-US-amerikanische Schauspielerin

Orju 
 Orjuela, Esther (1955–2017), venezolanische Schauspielerin